So oder so ist das Leben steht für:

 So oder so ist das Leben (Lied), Lied von Theo Mackeben und Hans Fritz Beckmann (1934)
 So oder so ist das Leben (Album), Musikalbum von Hildegard Knef (1963) 
 So oder so ist das Leben (Film), deutscher Film von Veit Relin (1976)
 So oder so ist das Leben (Fernsehreihe), deutsche Fernsehreihe (1982–1984) 
 So oder so ist das Leben (Buch), Roman von Benedikt Feiten (2019)